LMS kan være en forkortelse for:

 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – forening i Danmark, der både arbejder for de mange mennesker med en spiseforstyrrelse eller selvskade og for pårørende og andet netværk
 Learning Management System – et kommunikationssystem til brug for undervisning på internettet
 Lægemiddelstyrelsen – en styrelse under Sundhedsministeriet